Horvátország
Dubovica falu Veliki Bukovec községben, Varasd megyében

Szlovákia
Dubovica Tarcadobó falu szlovák neve az Eperjesi kerületben, a Kisszebeni járásban.